Обри Горбатый (; ок. 985 — 1028/1030) — граф Гатине и сеньор де Шато-Ландон ранее 1006 года. В момент смерти отца был, вероятно, несовершеннолетним, поэтому владениями первоначально управлял его дядя. После смерти Обри его владения перешли к его единоутробному брату Жоффруа II Ферреолю, родоначальнику династии Гатине-Анжу.

Происхождение 
Происхождение Обри установлено на основании акта епископа Парижа Франкона, датированного 26 мая 1028 года, а также составленной во время правления графа Анжу Фулька IV «Сент-Обинской генеалогии». На основании этих и ряда других документов Эдуард де Сен-Фаль реконструировал генеалогию графов Гатине, которую позже уточнил Кристиан Сеттипани:

На основании этих исследований было установлено, что отцом Обри был граф Гатине Жоффруа I, который, предположительно, был сыном графа Амьена, Вексена и Валуа Готье I, а матерью — Беатрис де Макон, дочь графа Макона Обри II. После смерти Жоффруа Беатрис вышла замуж вторично — за Гуго дю Перша, младшего сына графа Перша Фулькуа. От этого брака родился Жоффруа II Ферреоль, родоначальник дома Гатине-Анжу, хотя некоторые средневековые хронисты, в частности Ордерик Виталий, считали родоначальником этой династии графа Обри.

Биография 
Точный год рождения Обри неизвестен. На основании предположительного года начала его самостоятельного правления считается, что он родился около 985 года. Между 991 и 997 годом умер его отец, граф Жоффруа I. Вероятно из-за того, что Обри в это время был ещё несовершеннолетним, Гатине унаследовал Готье, племянник Жоффруа I, которого Сеттипани идентифицировал с графом Амьена, Вексена и Валуа Готье II Белым. Вероятно, Готье управлял Гатине до совершеннолетия Обри, после чего передал ему правление.

Впервые как граф Гатине Обри упоминается в 1006 году. После этого он упоминается только однажды — в акте, датированном 26 мая 1028 года, вместе с единоутробными братьями Жоффруа и Лето.

Обри умер ранее 8 марта 1030 года, когда графом Гатине упоминается уже его единоутробный брат Жоффруа II Ферреоль. Неизвестно, был ли он женат и были ли у него дети.

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 

Вексенский дом
Графы Гатине
Правители Европы XI века
Умершие в 1020-е годы
Родившиеся в 980-е годы